Застава (роман, 1981) — роман ужасов американского писателя Фрэнсиса Пола Вилсона.
 Застава (роман, 2013) — роман российского писателя-фантаста Сергея Лукьяненко, первый из межавторского цикла «Пограничье».